Котрикадзе () – грузинская фамилия.

 Известные носители 
 Котрикадзе, Александр Парменович (1930—1999) — советский футболист, тренер
 Котрикадзе, Екатерина Бесикиевна (род. 1984) — российский журналист и медиа-менеджер.
 Котрикадзе, Сергей Парменович (1936—2011) — советский футболист, грузинский тренер.